Abu Sufyan ibn Harb, dirigeant de la tribu quraychite.
Ali Harb, philosophe et écrivain libanais.
Boutros Harb, homme politique libanais.
Mehdi Harb, footballeur tunisien.
Ragheb Harb, fondateur du Hezbollah.
Talaat Harb, économiste égyptien.